La Huelgas puede referirse a:

Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas en Burgos (España)
Monasterio de las Huelgas Reales en Valladolid (España)